Interamna fou el nom de diverses ciutats d'Itàlia en l'època romana. El nom volia dir confluència de dos rius (inter amnes). Apareix també sota la forma Interamnium, i el gentilici Interamnis, però molt limitadament.

Les tres ciutats principals foren:

 Interamna Lirinas, al Latium, desapareguda; el lloc que ocupava es diu Terame
 Interamna Nahars, a l'Úmbria, és l'actual Terni
 Interamna Paletina, al Picè, és l'actual Teramo

Ciutats romanes d'Itàlia